Zoödhókhos Piyí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zoodóchos Pigí, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Néon Livíssion, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar